Het Afrikaans kampioenschap handbal vrouwen 2018 was de 23e editie van het Afrikaans kampioenschap handbal vrouwen, en vond plaats van 2 t/m 12 december 2018 in Brazzaville, Congo. Het toernooi werd georganiseerd door de Afrikaanse Handbalconfederatie (CAHB) en diende tevens als Afrikaans kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap handbal vrouwen 2019.

Angola won het toernooi voor de dertiende keer door in de finale Senegal te verslaan.

Speelstad

Loting
De loting vond plaats op 11 augustus 2018.

Groepsfase
Het wedstrijdrooster werd op 19 november 2018 bekend gemaakt.

Alle tijden zijn lokaal (UTC+1).

Groep A

Groep B

Knockoutfase

Hoofdschema

Schema voor de 5e plaats

Kwartfinales

Halve finales plaatsen 5 t/m 8

Halve finales

Wedstrijd om de negende plaats

Wedstrijd om de zevende plaats

Wedstrijd om de vijfde plaats

Wedstrijd om de derde plaats

Finale

Einduitslag

Verantwoording

Afrikaans kampioenschap handbal
Sportevenement in Congo-Brazzaville
Handbal in 2018